Детковцы — топоним:

Украина 
 Детковцы — село,  Бродовский район,  Львовская область
 Детковцы — село,  Зборовский район,  Тернопольская область